Patricia Maria Țig (ur. 27 lipca 1994 w Caransebeș) – rumuńska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W przeciągu swojej kariery wygrała piętnaście singlowych oraz pięć deblowych turniejów rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA Tour była sklasyfikowana na 56. miejscu w singlu (2 listopada 2020) oraz na 155. miejscu w deblu (14 listopada 2016).

W sezonie 2015 zanotowała pierwszy finał cyklu WTA Tour w grze podwójnej. Razem z Andreeą Mitu przegrały w meczu mistrzowskim zawodów w Bukareszcie 2:6, 2:6 z Oksaną Kalasznikową i Demi Schuurs.

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 3 (1–2)

Gra podwójna 2 (0–2)

Finały turniejów WTA 125K series

Gra pojedyncza 1 (1–0)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Rumuńskie tenisistki
Urodzeni w 1994